İğdebel ist der Name folgender Orte:

 İğdebel (Tufanbeyli), Ortschaft im Landkreis Tufanbeyli der türkischen Provinz Adana
 İğdebel (Çelebi), Ortschaft im Landkreis Çelebi der türkischen Provinz Kırıkkale